Печери́ца:

 Печерица — вид грибов рода шампиньон;
 Печерица, Александр Яковлевич (1914—2003) — Герой Советского Союза.
 Печерица, Пётр Лукич (1903—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-майор.